Guido Marilungo – calciatore italiano
 Marco Marilungo – designer italiano